Марсели́но Гарси́я Тора́ль (, более известный как Марселино, ; ) — испанский футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока 
Родившийся в астурийском городке Вильявисьоса Марселино провёл свои первые 4 сезона профессиональной карьеры в хихонском «Спортинге», нерегулярно выходя на поле. Лучшим же сезоном для него стал чемпионат Испании 1986/87, в котором его команда финишировала четвёртой, а он появлялся на поле в её составе в 33 матчах; дебютировал же Марселино на высшем уровне 22 декабря 1985 года в ничейном (1:1) гостевом матче против «Сельты».

Марселино был вынужден завершить карьеру игрока в 1994 году в возрасте всего 28 лет, причиной стала травма. До этого он провёл 2 сезона в Сегунде в составе «Расинга» из Сантандера и «Леванте», в обоих случаях его команда вылетала из Сегунды, заканчивал же играть Марселино в выступавшем в низших лигах «Эльче».

Тренерская карьера 
Гарсия Тораль начинал свою тренерскую карьеру в возрасте 33 лет, возглавляя выступающий в низших лигах астурийский клуб «Леальтад». Следующие же пять лет он работал в Сегунде B с командой «Спортинг Хихон Б».

С 2003 по 2005 год Тораль возглавлял уже первую команду «Спортинга», с которой он финишировал на 5-м и 10-м местах в Сегунде, после чего он подписал контракт с другим клубом Сегунды «Рекреативо», который он привёл к выходу в Примеру в первом же своём сезоне в качестве наставника, а в следующем году скромный «Рекреативо» под его руководством занял почётное для себя место середняка в элите испанского футбола, а достижения Марселино были отмечены вручением ему Приза Мигеля Муньоса.

Гарсия Тораль по окончании сезона 2006/07 подал в отставку, возглавив сантандерский «Расинг». Под его руководством в первом же сезоне «Расинг» достиг высочайшего успеха в своей истории, сумев занять 6-е место в чемпионате и квалифицироваться в Кубок УЕФА 2008/2009. Однако 29 мая 2008 года Марселино вновь меняет клуб и возвращается в Сегунду, возглавив «Сарагосу» с задачей вывода её в Примеру, которую он в итоге и выполнил. 13 декабря 2009 года после череды неудовлетворительных результатов (последним стало домашнее поражение (1:2) от «Атлетика Бильбао»), Тораль был уволен из «Сарагосы».

В начале февраля 2011 года Марселино возвращается на должность наставника сантандерского «Расинг», заменив на этом посту уволенного Мигеля Анхеля Португаля.

Гарсия Тораль был назначен главным тренером «Севильи» перед сезоном 2011/12. 6 февраля 2012 после 7 игр «Севильи» без побед и последнего домашнего поражения (1:2) от «Вильярреала» Марселино был уволен с поста главного тренера клуба, занимавшего в это время 11-ю строчку в таблице чемпионата.

По ходу сезона 2012/13 Тораль возглавил выступавший в Сегунде «Вильярреал», которому помог вернуться в Примеру. В следующих двух сезонах «Вильярреал» занял шестое место и квалифицировался в Лигу Европы (в сезоне 2015/16 команда в этом турнире дошла до стадии полуфинала). В сезоне 2015/16 «жёлтая субмарина» заняла в Примере четвёртое место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Несмотря на успехи 10 августа 2016 тренер был отправлен в отставку, о причинах такого решения не сообщается.

Почти год Тораль оставался без работы, пока 11 мая 2017 года не стало известно, что он дал согласие возглавить «Валенсию» после сезона 2016/17. Под его руководством команда два года подряд занимала четвёртое место в Примере, а также выиграла Кубок Испании и доходила до полуфинала Лиги Европы УЕФА. Несмотря на успешные результаты, 11 сентября 2019 года Марселино был уволен с поста главного тренера «Валенсии» из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

3 января 2021 года вернулся к тренерской работе, заключив контракт с клубом «Атлетик Бильбао». А уже 17 января команда под его руководством в дополнительное время обыграла «Барселону» со счётом 3:2 (2:2 в основное время) в финале Суперкубка Испании, за три дня до того переиграв в полуфинале ещё и мадридский «Реал» (2:1).

Достижения 
Тренерские

 Реакреативо
 Победитель Второго дивизиона Испании: 2005/06

 Валенсия
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

 Атлетик Бильбао
 Обладатель Суперкубка Испании: 2020/21

Личные
 Приз Мигеля Муньоса (2): 2006/07, 2017/18
 Приз Мигеля Муньоса (Сегунда): 2008/09

Примечания

Ссылки 
 
 BDFutbol player profile 
 BDFutbol coach profile 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спортинг B» Хихон
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Эльче»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Спортинг B» Хихон
Тренеры ФК «Спортинг» Хихон
Тренеры ФК «Рекреативо»
Тренеры ФК «Расинг» Сантандер
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Вильярреал»
Тренеры ФК «Валенсия»
Тренеры ФК «Атлетик Бильбао»